Plicifusus är ett släkte av snäckor. Plicifusus ingår i familjen valthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Valthornssnäckor
Plicifusus